Longidorus är ett släkte av rundmaskar. Longidorus ingår i familjen Longidoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Longidorus